Statistika Maltese Premier League v sezoně 1946/47.

Přehled 

Hrálo osm týmů, šampionem se stal tým Hamrun Spartans FC.

Tabulka

Reference 

Maltese Premier League
Fotbal v Evropě v roce 1946
Fotbal v Evropě v roce 1947